(né en 1955), karatéka japonais ;
  (né en 1960), directeur de la photographie japonais ;
 Hideo Yamamoto (né en 1968), auteur de manga japonais.